Front (von lateinisch frons ‚Stirn, Vorderseite‘) bezeichnet:

 Kriegsfront, die Grenze zum Gegner
 Front (Großverband), die größte operative militärische Formation in der russischen und sowjetischen Armee
 Front (Festungsbau), im Festungsbau die dem Gegner zugewandte Seite 
 Front (Marine), bei der Marine eine Ehrerweisung auf Schiffen

 Front (Meteorologie), in der Meteorologie die Grenze zwischen verschiedenen Luftmassen
 Front (Ozeanographie), in der Ozeanographie die Grenzzone zwischen verschiedenen Wassermassen
 
Front heißen:
 Front (Piemont),  Gemeinde im Piemont (Italien)

Personen:
 Fronto von Périgueux († um 100), frz. Saint Front, lat. Frontus, Bischof
 
 Rebecca Front (* 1964),  britische Schauspielerin und Drehbuchautorin
 Theodore Front (1909–2003), US-amerikanischer Musikschriftsteller deutscher Herkunft

sowie:
 Front (Diskothek), eine mittlerweile geschlossene Diskothek in Hamburg
 Front (Designbüro), ein schwedisches Designbüro

Siehe auch:

 Frons, Fronte
 Volksfront, Nationale Front, Front National (Begriffsklärung)